The Champ (pel·lícula de 1931), traduïda com El campió, pel·lícula dirigida per King Vidor.
 The Champ (pel·lícula de 1979), traduïda com El campió, pel·lícula dirigida per Franco Zeffirelli.
 The Champ (videojoc).